

Editoria 

Full – settimanale di fumetti edito nel 1983 dalla Sergio Bonelli Editore

Geografia

Svezia 
 Full – antico nome del Fyrisån, fiume nella provincia dell'Uppland (Svealand)

Svizzera 
 Full – frazione di Full-Reuenthal, comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)
 Full-Reuenthal – comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)

Giochi 
 Full – combinazione del poker

Persone 
 Stephen Full (1972) – attore e comico statunitense

Pagine correlate 
Ful